Place
 Stephansplatz – plac w Hamburgu
 Stephansplatz – plac w Hanowerze
 Stephansplatz – plac w Wiedniu

Stacje metra

 Stephansplatz – stacja metra w Hamburgu
 Stephansplatz – stacja metra w Wiedniu